Саитбатталово (Куяндар) — упразднённая в 1986 году деревня Иткуловского 2-й сельсовета Баймакского района Башкирской АССР.

География 
Находился при р. Сакмагуш (приток р. Тавла (Таула)).

Происхождение названия 
Первое название — по имени первопоселенца Саитбаттала Искужина (дети Мурзабулат, Саитягафар). Второе название произошло, как полагает З. Л. Асфандияров, от названия группы семей — «ара».

Топоним

История 
Ликвидирована согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов».

Население 

Деревня Саитбатталово с населением в 70 человек возникла в 1834 г. К X ревизии прибавилось 10 жителей. Это — выселок д. Иткулово 2-е.

В 1859 г. в Саитбатталово 100 жителей, в 1920 г. — 204.

Известные жители 
Участник Отечественной войны 1812 года урядник Гумер Муратшин.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты Баймакского района